Калифорнийский университет в Ирвайне () — общественный исследовательский университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета. Расположен в Ирвайне, Калифорния на территории в 603 га (1489 акров). Основан в 1965 году.

Английское название университета часто сокращается до UCI или UC Irvine, русское название до УКИ — Университет Калифорнии в Ирвайне.

В 2010 году УКИ занял 41-ю позицию в рейтинге «Национальные университеты» издания U.S. News & World Report, 49-ю в общемировом рейтинге Times Higher Education World University Rankings, а также 46-ю позицию в Академическом рейтинге университетов мира.

Кроме того, в рейтинге специальностей издания U.S. News & World Report многие образовательные программы университета вошли в Топ-50, среди них: литературная критика и теория (1 место), поведенческие нейронауки (5 место), криминология (5 место), управление здравоохранения (9 место), органическая химия (9 место), информационные системы (11 место), драма и театр (12 место), литература третьего мира (12 место), когнитивная психология (13 место), экспериментальная психология (19 место), социология (27 место), авиационно-космическая техника (29 место), информатика (29 место) и др.

Университет обладает развитой медицинской сетью, во главе которой находится  в городе Ориндж, собственным уникальным , а также на его попечении находится часть природного заповедника Калифорнийского университета.

Образование 
В состав Калифорнийского университета в Ирвайне входят 12 школ и колледжей, а также один департамент. Одними из последних появились Колледж медицинских наук, созданный в 2004 году и Юридическая школа, создание которой 16 ноября 2006 года одобрили регенты Калифорнийского университета, открывшаяся осенью 2009 года.

Структура университета:
 Школа искусств Клэр Тревор
 Школа биологических наук
 Инженерная школа Генри Сэмюели
 Колледж медицинских наук
 Гуманитарная школа
 Школа информатики и компьютерных наук Дональда Брена
 Школа физических наук
 Школа социальной экологии
 Юридическая школа
 Медицинская школа
 Школа социальных наук
 Бизнес-школа Пола Миредж
 Департамент образования

Выпускники и преподаватели 
В Калифорнийском университете в Ирвайне учились и работали многие известные учёные, писатели, актёры, спортсмены, среди них:

 Данкан Льюс — американский математик.
 Франсиско Хосе Айала — американский биолог и философ испанского происхождения.
 Грегори Бенфорд — американский писатель научной фантастики и астрофизик.
 Жак Деррида — французский философ и теоретик литературы, основатель деконструктивизма.
 Фредерик Райнес — американский физик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике (1995) за открытие нейтрино.
 Ирвин Роуз — американский биолог, лауреат Нобелевской премии по химии (2004).
 Шервуд Роуланд — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за работы по роли газообразных галогеноалканов в истощении озонового слоя Земли (1995).
 Нгуги Ва Тхионго — кенийский писатель и драматург левых взглядов.
 Том Дженнингс — создатель сети Фидонет.
  — американская рок-группа.
 Грег Луганис — выдающийся американский прыгун в воду, четырёхкратный олимпийский чемпион (единственный в прыжках в воду среди мужчин), пятикратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Панамериканских игр, 47-кратный чемпион США.
 Майк Пауэлл — бывший американский легкоатлет и действующий мировой рекордсмен по прыжкам в длину, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.
 Элис Сиболд — американская писательница, автор мирового бестселлера «Милые кости».
 Ричард Форд — американский новелист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Майкл Шейбон — американский писатель и киносценарист.
 Крис Бурден — американский концептуальный художник.
 Боб Гантон — американский актёр.
 Дэвид Бениофф — американский сценарист и писатель.
 Тхюи Чанг — американская актриса вьетнамского происхождения.
 Аврора Сноу — сценический псевдоним американской порнографической актрисы.
 Макджи — американский кинорежиссёр и кинопродюсер, а также музыкальный продюсер.
 Джон Ловтиц — американский актёр, комик и певец.
 Тереза Кастильо — американская актриса, певица и танцовщица.
 Кеннет Форд — американский физик.

Примечания 

 
Ирвайн
Ассоциация американских университетов